Духа́нин — русская фамилия:

 Духанин, Александр Александрович (1915—2000) — российский учёный, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.
 Духанин, Валерий Николаевич (род. 1976) — священник Русской православной церкви, писатель.
 Духанин, Ефим Иванович (1905—1976) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.

Примечания